Акулинин (Акулинина) — русская фамилия. 

Известные носители:
 
 Акулинин, Дмитрий Викторович (род. 1966) — руководитель Банка Москвы.
 Акулинин, Иван Григорьевич (1880—1944) — военачальник, генерал-майор.
 Акулинин, Игорь Иванович (род. 1965) — советский и российский хоккеист. Российский функционер, тренер.
 Акулинин, Михаил Александрович (род. 1963) — первый руководитель информационного отдела Госалкогольинспекции Республики Татарстан.
 Акулинин, Леонид Игоревич (род. 1993) — украинский футболист.
 Акулинин, Николай Архипович (1919—2014) — заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги, заслуженный работник транспорта Российской Федерации.
 Акулинин, Олег Александрович — оператор Жигулёвской птицефабрики Волжского района Куйбышевской области, Герой Социалистического Труда.
 Акулинин, Юрий Александрович (род. 1965) — актёр, режиссёр, сценарист.

 Акулинина, Яна Юрьевна (род. 1989) — поэтесса, журналист, телеведущая.

Примечания

См. также 
 Акулинино
 Вакуленко